Многобрачие — это брачное сожительство более чем двух людей. Хотя в Ветхом Завете есть многочисленные примеры многожёнства, но в современном христианстве многожёнство, как правило, считается неприемлемым. Некоторые христиане активно спорят о том, разрешает ли или запрещает многобрачие Новый Завет или христианская этика. Этот спор, почти исключительно ведётся относительно многожёнства, и почти никогда о многомужестве.

Многожёнство в Ветхом Завете 
Первым многоженцем, упомянутым в Библии, был Ламех, который имел двух жён — Аду и Циллу (). Авраам был женат на Сарре, Агари (), Хеттуре (), а также имел наложниц (). Иаков имел четырёх жён: сестёр Лию и Рахиль () и их служанок: Валлу и Зелфу (). Брат Иакова, Исав, имел трёх жён: Иегудифу, Васемафу и Махалафу (, ).

Моисей имел двух жён разных национальностей: мадианитянку Сепфору () и эфиопку (). У Гедеона было много жён и одна наложница (). Елкана, отец пророка Самуила, имел двух жён: Анну и  ().

Точный список жён царя Давида включает по крайней мере 5 женщин, названных по имени: Мелхола (, ), Авигея Кармилитянка (, ), Ахиноама из Изрееля (, ), Эгла () и Вирсавия (). Ещё о трёх женщинах, входивших в гарем царя Давида, упоминается без указания относительно того, кем они ему были — жёнами или наложницами. Это , дочь Фалмая, царя Гессурского (, ),  (, ) и  (, ). И кроме того, у Давида было 10 жён или наложниц, о которых идёт речь в следующих отрывках: , . В итоге получается, что в гареме Давида было 18 женщин, часть которых была его жёнами, а другая часть — наложницами.

Сын Давида, царь Соломон, имел 700 жён и 300 наложниц (). Царь Иудеи Иоас имел двух жён ().

В дополнение к этим многочисленным примерам многожёнства, в Пятикнижии также содержатся принципы и правила, регламентирующие многожёнство, устанавливающие, что «если же другую возьмёт за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития» ().

Практика левиратского брака делает многожёнство обязательным для мужчин, у которых брат оставил вдову без наследника — в этом случае оставшийся брат должен на ней жениться. При этом неважно, есть ли у него уже жена (). Также в Пятикнижии содержится запрет царю «умножать жён» (), что авторы Талмуда трактуют как разрешение царю иметь «не более 18 жён».

Период между заветами 
Многожёнство было исключением (хотя и не редким) в период изгнания Израиля. Практика многожёнства стала подвергаться критике и отвержению в , однако есть и сохранившееся свидетельство о том, что евреи практиковали многожёнство и в период Нового Завета.

Кумранские рукописи содержат сведения о том, что несколько мелких еврейских сект запрещали многоженство до и во время Христа.

, возможно, содержит запрет многожёнства.

Новый Завет 

В словах Иисуса сложно проследить однозначный ответ на заданный вопрос. Он не критикует многожёнство, а лишь регламентирует правила для развода. В Евангелиях от Марка и от Матфея Иисус повторяет цитату из Бытия 2:24 и считает, что она является заповедью самого Бога. Иисус запрещает развод с женой, если жена не прелюбодейка. Иисус утверждает, что мужчина прелюбодействует, если разведётся со своей женой и женится на другой. Но нигде не сказано, что Иисус запрещает другие брак для мужчины при имеющейся первой жене. Развод и последующую женитьбу на другой женщине Иисус считает прелюбодеянием.

Три места в  (Первое послание Тимофею 3:2, 3:12 и Послание к Титу 1:6) устанавливают, что дьякон, пресвитер и епископ должны быть «мужем одной жены». Одни направления христианства воспринимают это как запрет многожёнства для всех христиан, другие утверждают, что эти слова означают запрет многожёнства только для священнослужителей, а для христиан, не являющихся дьяконами, пресвитерами и епископами, такого запрета нет. Другие толкуют эти места так, что дьяконы, пресвитеры и епископы не должны разводиться со своими первыми жёнами. Вальтер Лок  в своей книге утверждает, что в этих отрывках речь идёт просто о супружеской измене, так как «ни одному христианину, является ли он священнослужителем, или нет, не разрешено многожёнство».

Многожёнство практикуют последователи Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Период ранней Церкви 

Многожёнство у евреев диссонировало с моногамией, установленной у римлян.

По мнению ряда исследователей, учение о греховности многожёнства в христианстве сформировалось под влиянием греко-римской морали.

Тертуллиан, живший в конце II — начале III века нашей эры, писал, что брак является законным, а многожёнство — нет:

В III веке Евсевий Кесарийский написал  «О многочисленном потомстве древних» . Евсевий ссылался на него дважды: в «Приготовлении к Евангелию», VII, 8 и в «Доказательстве в пользу Евангелия». Хотя его работа является примером того, как многоженство согласовывается с аскетической жизнью, рассматриваемая проблема была контрастом между желанием Патриархов многочисленного потомства и чести, и воздержанием в этом отношении, которое соблюдалось христианами.

Василий Великий, живший в IV веке нашей эры, писал о многожёнстве, что «такое состояние уже не называется брак, но многожёнство или даже умеренный блуд». Он приказал, чтобы многоженцев и женщин, состоящих в браке с многоженцем, следует отлучать от Церкви на срок до пяти лет, и «только после того, как показали некоторые плоды покаяния» они могли быть приняты в церковь. Также он заявил, что учение против многожёнства «принимается как наша обычная практика, не от канонов, но в соответствии с нашими предшественниками».

Аврелий Августин во второй половине IV века писал:

и «Таинство брака к нашему времени ограничено одним мужчиной и одной женой».

Сократ Схоластик в V веке писал, что римский император Валентиниан I взял двух жён и разрешил своим подданным брать две жены, поддерживая, чтобы и христиане практиковали многожёнство. Нет никаких других упоминаний такого эдикта в любом из дошедших до нас сборнике римских законов. Иоанн Малала, Пасхальная хроника и Иоанн Никиусский говорят о том, что Валентиниан I развёлся со своей первой женой, прежде чем жениться на своей любовнице. Это рассматривалось как двоежёнство Сократом, так как Церковь не принимала .

Юстин Мученик, Ириней Лионский и Тертуллиан все высказывались против многожёнства, осуждая его. Тертуллиан явно пытался преодолеть возражение, что многожёнство было разрешено для патриархов. Он писал: «Впрочем оба сии закона, по видимому противоречащие один другому, происходят от одного и того же Бога, который сперва хотел, чтобы род человеческий размножился, а мир наполнился людьми для приятия нового завета; ныне же, когда мы приблизились к прекращению времен, Богу угодно было прекратить и прежнее дозволение».

Примечания 

Христианство